En Pologne, Buczek peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Buczek, un village du powiat de Brodnica
 Buczek, un village du powiat de Świecie

dans la voïvodie de Łódź
 Buczek, un village du powiat de Brzeziny
 Buczek, un village du powiat de Łask
 Buczek, une gmina dont ce village est le siège.
 Buczek, un village du powiat d'Opoczno

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Buczek, un village du powiat de Białogard
 Buczek, un village du powiat de Szczecinek

dans d'autres voïvodies
 Buczek, un village de la voïvodie de Lubusz
 Buczek, un village de la voïvodie d'Opole
 Buczek, un village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Buczek, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie